Шакулово — название населённых пунктов в России:

 Шакулово — село в Канашском районе Чувашии.
 Шакулово — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.